Daniele Cudini – pittore e scultore italiano
 Mirko Cudini – allenatore di calcio ed ex calciatore italiano